Ания Корнифиция Фаустина (; * 123; † 152) е римска благородничка.

Биография 
Дъщеря е на претор Марк Аний Вер и Домиция Луцила. По-старият ѝ брат е бъдещият римски император Марк Аврелий. Родена е в Рим. Фамилията им е богата и има сенаторски ранг.

Бащата на Корнифиция умира през 124 г. Тя и брат ѝ са осиновени от дядо им по бащина линия Марк Аний Вер. Дядо им умира през 138 г.

Корнифиция се омъжва за Гай Умидий Квадрат Аниан Вер (Умидий Квадрат, суфектконсул 146 г.). Техните деца са един син Марк Умидий Квадрат Аниан (консул през 167 г.) и една дъщеря Умидия Корнифиция Фаустина.

Вижте също 
 За дъщерята на Марк Аврелий Ания Корнифиция Фаустина Млада вижте Корнифиция.

Жени от Древен Рим
Нерво-Антонинова династия